Komarov (vulkaan)
Komárov, de naam van een aantal plaatsen in Tsjechië en in Slowakije
Vladimir Komarov, de naam van verscheidene personen

Zie ook
Komarów-Osada (plaats), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin
Komarów-Osada (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin